I quattro moschettieri  – programma radiofonico trasmesso dall'EIAR dal 1934 al 1937
I quattro moschettieri  – film del 1936 diretto da Carlo Campogalliani
I quattro moschettieri  – film del 1963 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia
Milady - I quattro moschettieri  – film del 1974 diretto da Richard Lester